Führungskraft steht für:

 einen Organisationsbegriff der Wirtschaftslehre, siehe Führungskraft (Person)
 eine physikalische Kraft der geführten Bahnbewegung, siehe Führungskraft (Physik)
 eine Scheinkraft, die in beschleunigten Bezugssystemen auftritt, siehe Führungskraft (Technische Mechanik)

Siehe auch
 Kader